Nationalmonument steht für:

 allgemein Denkmale nationaler Bedeutung, siehe Kulturgut nationaler Bedeutung
 speziell Bauten als Erinnerungsort für die Idee der Nation, siehe Nationaldenkmal

Nationale Schutzkategorien – zu den Objekten siehe jeweils dort:
 Monumento nacional – diverse spanisch- und portugiesischsprachige Kategorien
 Monumento nazionale, Schutzkategorie in Italien
 Monument national – diverse französischsprachige Kategorien
 National Monument – diverse englischsprachige Kategorien

geographische Objekte des Namens:
 Nationalmonument (Amsterdam), Bauwerk in den Niederlanden

Siehe auch:
 Nationales Kulturdenkmal – auch zu anderen Sprachen
 Nationales Kulturgut – auch zu anderen Sprachen